Фернан Шарпен (;  1 червня 1887, Марсель, Франція — 6 листопада 1944, Париж, Франція) — французький театральний та кіноактор.
 Шарпен — Шарль Ерню (станція метро) — Ліонський метрополітен.